Le terme deuxième circonscription de Saint-Quentin peut désigner :

 Deuxième circonscription de Saint-Quentin (1875-1885), une circonscription existant de 1875 à 1885, définie par la loi du 30 novembre 1875 ;
 Deuxième circonscription de Saint-Quentin (1889-1919), une circonscription existant de 1889 à 1919, définie par la loi du 13 février 1889 ;
 Deuxième circonscription de Saint-Quentin (1928-1940), une circonscription existant de 1928 à 1940, définie par la loi du 21 juillet 1927.